Wappenweg steht für:

 Wappenweg Ennepetal
 Wappenweg Bielefeld